аль-Байда́ви (Байзави) () — нисба, часть арабского имени. Также имеет значение «овальный, яйцевидный, эллиптический».
Персоналии
 Абдуллах аль-Байдави (ум. в 1286) — выдающийся мусульманский богослов, историк и муфассир.
  (1918—1989) — марокканский певец и композитор.